Lennox (otok), otok u Kanadi
 Lennox Island Indijanci, kanadski Indijanci